Омия — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Омия, Анна (род. 1989) — японская кёрлингистка, третий в команде Японии на Олимпийских играх 2010 года.
 Омия, Ёсиюки (род. 1959) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Топонимы 
  — до 2001 г. город в префектуре Сайтама. С 1 мая 2001 года вошёл в состав города Сайтама.
 Омия — железнодорожная станция в городе Сайтама японской префектуры Сайтама.

Другое 
 НАК-5 Омия — футбольный стадион, расположенный в административном районе Омия, Сайтама, Япония.
 См. также 
 «Омия Ардия» — японский футбольный клуб из района Омия города Сайтама, префектура Сайтама.